<noinclude>
Бугрій — українське прізвище.

Відомі представники 

 Бугрій Анатолій Іванович — український учений, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, лауреат Премії НАН України імені О. С. Давидова (2007).
 Бугрій Володимир Станіславович (1964—2021) — український науковець, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2015—2020).
 Бугрій Ігор Миколайович (. 1953) — український краєзнавець, член Сколівського районного науково-культурологічного товариства «Бойківщина».
 Бугрій Сергій Євгенійович — солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Примітки 

Українські прізвища